La saison 2018-2019 est la dixième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL.

Saison régulière

Coupe Kharlamov 

Le Loko remporte la Coupe Kharlamov 2019.

Références

Article connexe 
Saison 2018-2019 de la KHL

MHL
Saison de la MHL